Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à Lisbonne du 10 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Dechy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tina Križan et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2000
Portugal
Sport au Portugal en 2000
Tennis en avril 2000